Paul Brown kan syfta på bland andra:

* Paul Brown (tidigt 1800-tal), deltagare i det socialistiska experimentet New Harmony
 Paul Brown (1880–1961), amerikansk politiker
 Paul Brown (1908–1991), amerikansk tränare inom amerikansk fotboll
 Paul Brown (1934–2016), amerikansk jazzbasist, impresario och musikpedagog
 Paul W. Brown (1915–2000), amerikansk jurist och politiker